Topònim, de l'àrab al-fara, 'carrer' o 'poblet':
 Alfara de la Baronia, municipi del Camp de Morvedre.
 Alfara de Carles, municipi del Baix Ebre.
 Alfara del Patriarca, municipi de l'Horta Nord.
 Alfara de Benitandús, despoblat del municipi de l'Alcúdia de Veo, a la Plana Baixa.